Cirkus Humberto může být:
 Cirkus Humberto (cirkus) – československý cirkus založený 1951
 Cirkus Humberto (román) – román Eduarda Basse z roku 1941
 Cirkus Humberto (seriál) – český televizní seriál z roku 1988
 Raubtierzirkus Humberto – německý cirkus